Дарья Никитична Федченко (, село Мощеное, теперь Гайворонского района Кировоградской области — , село Мощеное Гайворонского района Кировоградской области) — украинская советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства, бригадир полеводческой бригады колхоза имени Сталина Гайворонского района Одесской (ныне — Кировоградской) области. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Биография 
Родилась в 1894 (по некоторым данным — в 1892) году в семье крестьянина-бедняка. С юных лет батрачила у помещиков, работала в сельском хозяйстве.

С 1930 года — колхозница, с 1934 года — бригадир полеводческой бригады колхоза имени Сталина села Мощеного Гайворонского района Одесской (ныне — Кировоградской) области. Достигала высоких урожаев сахарной свеклы, собирала по 380 центнеров свеклы с гектара.

Избиралась делегатом Чрезвычайного VIII съезда Советов, делегатом Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников.

Работала заместителем председателя исполнительного комитета Гайворонского районного совета депутатов трудящихся Кировоградской области.

Потом — на пенсии в селе Мощеное Гайворонского района Кировоградской области.

Награды 
 орден Ленина (30.12.1935)

Источники 
 Правда: газета.  — Москва, 1937 — ноябрь.
 Заслуженные люди
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва